Moskau — немецкое название Москвы. Также может означать:

 Moskau — песня немецкой группы Dschinghis Khan, 1979 год.
 Moskau — песня немецкой группы Rammstein, 2004 год.
 Moskau Messe — одна из выставочных компаний города Москвы.